Иванковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Иванковское сельское поселение — входит в Фурмановский район

Курганская область
 Иванковское сельское поселение — входит в Альменевский район
 Иванковское сельское поселение — входит в Мишкинский район
 Иванковское сельское поселение — входит в Целинный район

Рязанская область
 Иванковское сельское поселение — входит в Спасский район

Тамбовская область
 Иванковское сельское поселение — входит в Тамбовский район